Fanti ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeu Fanti (1452–1495), Ordensführer der italienischen Karmeliter

 Franco Fanti (1924–2007), italienischer Radrennfahrer.
 Gaetano Fanti (1687–1759), italienischer Freskenmaler
 Garaldo Fanti (1920–1990), italienischer Mathematiker
 Guido Fanti (1925–2012), italienischer Politiker
 Manfredo Fanti (1806–1865), italienischer General
 Sigismondo Fanti, italienischer Astrologe, Poet und Mathematiker (aktiv im 16. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Sylvia De Fanti (* 1977), italienische Schauspielerin
 Fantini (italienischer Familienname)
 Fante (Begriffsklärung)